The Searchers (film)
The Searchers (muziekgroep)
Searchers (2017), Amerikaanse film uit 2017